Шантом () — фамилия и топоним.
 Шантом, Клеман (род. 1987) — французский футболист, полузащитник «Бордо».